Асирска црква Истока
Древна црква истока
Несторијанска црква